Dupraz est un patronyme d'origine savoyarde, qui peut faire référence à : 

 Bernard Dupraz (1955-), délégué à la sûreté nucléaire française ;
 Dominique Dupraz (1947-2021), compositeur français ;
 Georges Dupraz (1923-1973), footballeur français ;
 Jean-Marc Dupraz (1973-), basketteur français ;
 Joannès Dupraz (1907-1995), homme politique français ;
 John Dupraz (1945-), homme politique suisse ;
 Louis Dupraz (1896-1982), homme politique suisse ;
 Pascal Dupraz (1962-), footballeur et entraîneur français.

Patronyme savoyard
Patronyme francoprovençal